Turnage ist der Familienname folgender Personen:

 Mark-Anthony Turnage (* 1960), britischer Komponist
 Thomas K. Turnage (1923–2000), US-amerikanischer Generalmajor und Verwaltungsbeamter
 Betty Jane Turnage (1918–2014), Ehename der US-amerikanischen Schauspielerin Jane Adams, Ehefrau von Thomas K. Turnage